Die Saison 2010 der GFA League First Division der Gambischen Fußballmeisterschaft fand in der Zeit zwischen dem 9. Januar 2010 und dem 9. Juni 2010 statt. Es spielten zwölf Mannschaften um den Titel, den Gambia Ports Authority FC zum sechsten Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten die Tabellenletzten Hawks Banjul und Sea View FC.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010